Brigid Bazlen (1944-1989), actrice américaine
Roberto Bazlen (1902-1965), critique littéraire et écrivain italien
Svenja Bazlen (née en 1984), triathlète allemande